Rettungswerk ist

 ein anderer Ausdruck für die Rettung von Menschen, Tieren, Gebäuden usw.
 ein anderer Ausdruck für eine Hilfsorganisation
 eine Bezeichnung für Übungen des Katastrophenschutzes in Österreich